Бронзовая акула-молот, или бронзовая молот-рыба, или южная молот-рыба () — один из видов рода акул-молотов (), семейства молотоголовых акул (). Эти акулы обитают в тропических водах всех океанов. Встречаются у берега на глубине до 1000 м. Максимальная зарегистрированная длина составляет 430 см. «Молот» широкий, передний край изогнут, посередине и по краям «молота» имеются выемки. Окраска дорсальной поверхности тела серо-коричневого или оливкового цвета, брюхо светлое, на плавниках имеются серые или чёрные отметины, расположенные вентрально. Рацион состоит из головоногих, костистых и хрящевых рыб. Подобно прочим молотоголовым акулам бронзовые акулы-молот размножаются живорождением. Потенциально опасны для человека. Являются объектом целевого коммерческого промысла.

Таксономия 

Изначально вид был описан как , а затем Эдвард Гриффит и Гамильтон Смит в 1834 году переименовали его в . Позднее, его описывали как Cestracion leeuwenii в 1865 году, Zygaena erythraea в 1871, Cestracion oceanica в 1913 и Sphyrna diplana в 1941.

Бронзовые молот-рыбы близкородственны с Sphyrna gilberti и отличаются от них количеством позвонков. Возможно, они и западноафриканские молот-рыбы являются одним видом.

Ареал 
Этот прибрежный пелагический вид распространён по всему миру в умеренно тёплых и тропических морях с 46° северной широты до 36° южной широты. В Западной Атлантике бронзовые молот-рыбы встречаются от Нью-Джерси до Уругвая, включая Мексиканский залив и Карибское море. В западной части Атлантического океана их ареал охватывает Средиземное море и воды, омывающие Азорские острова. Возможно, он простирается до западного побережья Африки (Мавритания, Сенегал, Гамбия, Берег Слоновой Кости, Гвинея, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Габон и Конго). В Индийском океане бронзовые акулы-молоты обитают у побережья ЮАР, Пакистана, Индии, Мьянмы в водах Мальдивских островов и в Красном море. В западной части Тихого океана они попадаются у берегов Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Китая, Тайваня, Японии, Филиппин, Австралии (Квинсленд, Западная Австралия) и Новой Каледонии, а в восточной части их ареал простирается от южного побережья Калифорнии до Панамы, Эквадора и, возможно, севера Перу. Они также встречаются на Таити и у Гавайских островов.

Эти акулы попадаются на глубине до 1000 метров, но чаще всего не глубже 25 метров. Они обитают на континентальном и островном шельфе и на границе глубоких вод. Заплывают в прибрежные бухты и эстуарии рек. В некоторых областях, например, у южного побережья Африки, бронзовые акулы-молот образуют многочисленные стаи и летом совершают миграции по направлению к полюсу. В Южно-Китайском море существует постоянная крупная популяция. В определённый период жизни самки и самцы могут держаться обособленно друг от друга. В водах Нижней Калифорнии и в Калифорнийском заливе наблюдались смешанные стаи бронзовых акул-молотов разной длины и возраста обоего пола с доминированием самок. Эти стаи собирались вокруг островов и подводных вершин, демонстрируя поведение, характерное как для агрессии так и для ухаживания. Многие самки и небольшая часть самцов носили следы от укусов, вероятно, полученных в ходе спаривания. Причина формирования таких стай не выяснена. Она вряд ли связана с размножением, поскольку в стаях присутствовали неполовозрелые особи. В этих условиях бронзовым акулам-молотам не угрожала опасность со стороны потенциальных хищников. Акулы не появлялись во время сильного течения и не охотились в дневное время, когда были сделаны наблюдения.

Описание 

Широкая и плоская голова рыбы разделена на 2 доли, на конце каждой расположены небольшие глаза. Передний край «молота» у взрослых особей широко изогнут, посередине и у краёв имеются выемки. Его ширина составляет 24—30 % от длины тела (как правило, более 26 %) и превышает расстояние от кончика рыла до места соединения задних краёв «молота» с телом. Длина задних краёв «молота» больше ширины рта. Расстояние от кончика рыла до рта составляет 1/5—1/3 от ширины головы. Задний край глаз расположен чуть впереди верхнего ротового симфиза. Рот широко изогнут. Зубы с широкими основаниями и слегка зазубренными краями. Передние зубы довольно длинные. Первый спинной плавник имеет форму полумесяца. Его основание расположено позади основания грудных плавников. Свободный задний кончик не достаёт до воображаемой вертикальной линии, проведённой через начало основания брюшных плавников. Второй спинной плавник маленький, меньше анального плавника. Его основание начинается примерно над серединой основания анального плавника, длина которого составляет 4,3—6,4 % общей длины. Задний край анального плавника сильно вогнут. У края верхней лопасти хвостового плавника имеется выемка. Нижняя лопасть хорошо развита, но намного меньше верхней. Окраска дорсальной поверхности тела серо-коричневого цвета. Брюхо белое. Кончики грудных плавников имеют тусклую тёмную окантовку. Количество позвонков 174—209.

Максимальная зарегистрированная длина 4,3 м, а вес 152,4 кг.

Биология 
У бронзовых акул-молотов высокий метаболизм, потому им требуется много пищи и они быстро начинают испытывать голод. Они питаются рыбой (сельдью, скумбрией, элопсами, конгеровыми, морскими сомами, атеринами, полурылами, кефалью, ящероголовыми, барракудами, луфарями, каранксами, спаровыми, мохарровыми и сардинами, барабулями, ворчунами, помацентровыми, рыбами-попугаями, губанами, рыбами-бабочками, рыбами-хирургами, бычками, камбалами, кальмарами и ракообразными. Крупные экземпляры могут также охотиться на небольших акул, таких, как мальгашские ночные, длиннорылые и плоскотелые акулы и хвостоколов.

В среднем самцы достигают половой зрелости при длине 1,5—1,8 м и весе 29 кг, а самки, которые в целом крупнее, при длине 2,5 м и весе около 80 кг. Подобно прочим молотоголовым акулам бронзовые акулы-молоты размножаются живорождением. Самки приносят потомство ежегодно весной или летом. Беременность длится около 12 месяцев. В помёте 12—41 новорождённый длиной 31—57 см. Молодь часто становится добычей других акул, в том числе сородичей. Вероятно, это наиболее существенный фактор, влияющий на естественную смертность популяции, который объясняет довольно высокую плодовитость бронзовых акул-молотов по сравнению с прочими молотоголовыми акулами.

Взаимодействие с человеком 
Исследования показали, что за последние 30 лет численность бронзовых акул-молотов в Атлантике сократилась на 95 %. Одной из основных причин является перелов. Именно эти акулы чаще всего становятся жертвами браконьерской практики отлова ради плавников. Международный союз охраны природы присвоил виду охранный статус «Вымирающий».

Бронзовые акулы-молоты потенциально опасны для человека. Однако наблюдения за стаями этих рыб в Калифорнийском заливе засвидетельствовали их робкое поведение по отношению к аквалангистам.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Bogenstirn-Hammerhai. In: Hai-Stiftung.
 Cathleen Bester: Scalloped Hammerhead. In: Florida Museum of Natural History. Abgerufen am 9. Dezember 2008 (englisch).
 
 

Животные, описанные в 1834 году
Молотоголовые акулы
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Рыбы Атлантического океана